Список секретарей ЦК РКП(б)-ВКП(б)-КПСС, членов и кандидатов в члены секретариата ЦК.

Секретари ЦК

Кандидаты в члены секретариата ЦК ВКП(б) (1923—1934)

Члены секретариата ЦК КПСС (1990—1991)

Источники и ссылки 
 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю. В. — М.: Издательский дом «Парад», 2005 
 https://web.archive.org/web/20190525135813/http://www.knowbysight.info/2_KPSS/07175.asp
 http://old.niu.ranepa.ru/nauka/wp-content/uploads/2012/07/CK3_08.pdf М.В. Зеленов Становление аппарата ЦК и институт секретаря ЦК РСДРП(б)–РКП(б) в 1917–1922 гг.
 https://web.archive.org/web/20190525135813/http://www.knowbysight.info/2_KPSS/07175.asp